Влахиње могу бити:

 Влахиње (Косовска Митровица), насељено мјесто у општини Косовска Митровица, КиМ, Република Србија
 Влахиње (Бреза), насељено мјесто у општини Бреза, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ

Види још 
 Влахиња (вишезначна одредница)
 Власи (вишезначна одредница)
 Влах (вишезначна одредница)
 Влашка (вишезначна одредница)